Золотой Арлекин — саратовский областной театральный фестиваль и одноимённая театральная награда.

Фестиваль Золотой Арлекин проводится раз в два года. В фестивале участвуют театральные работы, поставленные в театрах города и области за последние два сезона. Впервые фестиваль был проведён в 2000 году. 

Фестиваль состоит из четырёх этапов: 
 отбор и представление театрами названий спектаклей и номинантов 
 просмотр жюри фестиваля представленных спектаклей в соответствии с графиком 
 подведение жюри итогов просмотра представленных спектаклей и определение победителей
 торжественное мероприятие по подведению итогов фестиваля и награждению победителей

Автором статуэтки «Золотого Арлекина» является Саратовский скульптор (Член Союза художников России) Николай Бунин

Номинации 
Театры предоставляют для участия в фестивале не более 2 (двух) спектаклей и выдвигает не более одной кандидатуры по следующим номинациям:

 «Лучший спектакль фестиваля», 
 «Лучшая режиссёрская работа», 
 «Лучшая работа дирижёра», 
 «Лучшая paбота художника-постановщика», 
 «Лучшая работа балетмейстера», 
 «Лучшая работа художника по костюмам», 
 «Лучшая работа хормейстера», 
 «Лучшая работа хореографа в драматическом спектакле», 
 «Автор музыкального оформления в драматическом и кукольном театре», 
 «Работа актера в драматическом театре» – мужская роль, 
 «Работа актера в драматическом театре» - женская роль, 
 «Работа актёра в музыкальном театре» (вокал) - мужская роль, 
 «Работа актёра в музыкальном театре» (вокал) - женская роль, 
 «Работа актёра в музыкальном театре» (балет) - мужская роль, 
 «Работа актёра в музыкальном театре» (балет) - женская роль, 
 «Работа актёра в театре кукол» – мужская роль, 
 «Работа актёра в театре кукол» - женская роль,  
 «Роль второго плана в музыкальном театре» – мужская роль, 
 «Роль второго плана в музыкальном театре» - женская роль, 
 «Роль второго плана в драматическом театре» – мужская роль, 
 «Роль второго плана в драматическом театре» - женская роль,  
 «Роль второго плана в кукольном театре» - мужская роль, 
 «Роль второго плана в кукольном театре» - женская роль 
 «Эпизод» - мужская роль, 
 «Эпизод» - женская роль, 
 «Дебют» – мужская роль, 
 «Дебют» - женская роль.

Помимо звания лауреата фестиваля «Золотой Арлекин», учреждены специальные призы, в том числе – «За верное и преданное служение театру».

Состав оргкомитета VII областного театрального фестиваля «Золотой Арлекин» 
 Краснощекова, Светлана Владимировна - министр культуры области, председатель оргкомитета; 
 Кияненко, Илья Федорович - советник министра культуры области, заместитель председателя оргкомитета;
 Решетникова, Юлия Павловна - заместитель начальника отдела профессионального искусства и образования, секретарь оргкомитета.

Члены оргкомитета 
 Барсуков, Анатолий Юрьевич - директор ГАУК «Саратовский академический театр юного зрителя им.Ю.П.Киселева»;
 Горнов, Александр Алексеевич - директор ГАУК «Саратовский областной театр оперетты»;
 Мухамедьяров, Ренат Анварович	- директор ГАУК «Саратовский академический театр оперы и балета»;
 Петренко, Владимир Владимирович - директор ГАУК «Саратовский государственный академический театр драмы им.И.А.Слонова»;
 Удалов, Александр Александрович - директор ГАУК «Саратовский театр кукол «Теремок»;
 Ченченко, Елена Евгеньевна - директор ГАУК «Саратовская областная филармония им.А.Шнитке»;
 Комаров, Алексей Николаевич -	начальник управления по культуре администрации муниципального образования «Город Саратов»;

Состав жюри VII областного театрального фестиваля «Золотой Арлекин»  
 Леонтьев, Авангард Николаевич - народный артист Российской Федерации, лауреат Государственно премии России, профессор Школы-студии МХАТ, председатель жюри;
 Белякова, Римма Ивановна - народная артистка России, профессор СГК им.Л.В.Собинова, заместитель председателя жюри;

Члены жюри 
 Аронс, Феликс Матвеевич — помощник ректора по культурно-образовательной деятельности СГСЭУ;
 Белова, Лилия Владимировна — заслуженная артистка России, профессор СГК им. Л. В. Собинова;
 Лицова, Людмила Алексеевна — заслуженный деятель искусств России, художественный руководитель и главный дирижёр Саратовского губернского театра хоровой музыки, профессор;
 Телиус, Людмила Анатольевна — народная артистка России, художественный руководитель хореографического отделения Саратовского областного колледжа искусств;
 Щербаков, Андрей Александрович — скульптор, член-корреспондент Российской академии художеств;

Хроника фестивалей

I фестиваль 2000 года 

 Кузнецов, Антон Валерьевич — в номинации «Лучшая режиссёрская работа», за режиссуру спектакля «Берендей»
 Лаврентьева, Светлана Васильевна — в номинации «Лучшая актёрская работа»
 Ошеров, Юрий Петрович — в номинации «Лучшая актёрская работа»
 Сосновский, Сергей Валентинович — в номинации «Лучшая актёрская работа»
 Лыкова, Тамара Константиновна — в номинации «Лучшая актёрская работа»
 Радионова, Галина Александровна — в номинации «Лучшая актёрская работа»
 Малюгин, Владимир Петрович — в номинации «Театральный дебют» за исполнение роли Ивана в спектакле «Привет вам, господа!»
 Телиус, Людмила Анатольевна
 Яковлева, Наталья Васильевна — в номинации «Надежда»

II фестиваль 2003 года

Лауреаты 

Премии не присуждены в номинациях: «Художник по костюмам», «Хормейстер», «Автор музыкального оформления в драматическом и кукольном театре» и «Эпизод».

III фестиваль 2005 года

Номинанты 
 «Паутина» (Балашовский драматический театр)
 «Русский секрет» (Вольский драматический театр)
 Опера «Тоска» (Саратовский академический театр оперы и балета)
 Балет «Ромео и Джульетта» (Саратовский академический театр оперы и балета)
 «Моя жена — лгунья» (Саратовский театр оперетты)
 «Медвежонок, ёжик и другие» (Саратовский театр Кукол «Теремок»)
 «Самоубийца» (Саратовский театр русской комедии),
 «Очень простая история» (Саратовский ТЮЗ)
 «Копилка» (Саратовский академический театр драмы)

Лауреаты 

Обладателем приза учредителя стала народная артистка России Светлана Костина театр оперы и балета

Дипломами жюри за участие в фестивале отмечены: Вольский драматический театр, Балашовский драматический театр, Саратовский театр кукол «Теремок», Саратовская областная филармония им. А.Шнитке;

Приз секции театроведения и театральной критики Саратовского отделения СТД РФ получил народный артист России Сергей Сосновский театр драмы

IV фестиваль 2007 года

Лауреаты 

Специальным дипломом жюри был награждён Вольский драматический театр, за спектакль «А дальше - тишина».

Приза секции театроведения и театральной критики регионального отделения Союза театральных деятелей России «За многолетнее и успешное исполнение роли личности в театральной истории» удостоен народный артист России Александр Галко.

V фестиваль 2009 года 
Церемония награждения лауреатов состоялась 11 января 2010 года.

Лауреаты 

 За большие заслуги в области театрального искусства, пропаганду духовных и нравственных ценностей среди подрастающего поколения, верность и преданность традициям саратовской театральной школы — Юрий Ошеров
 За большой вклад в развитие театрального дела, преданное служение театру, активную творческую, просветительскую деятельность — Илья Кияненко

VI фестиваль 2011 года 
Церемония награждения лауреатов состоялась 25 марта 2011 года на сцене Саратовского академического театра юного зрителя.

Лауреаты 

Приз секции театроведения и театральной критики регионального отделения Союза театральных деятелей России получила драматург Ксения Степанычева.

«За многолетнюю и плодотворную театральную деятельность, высокое профессиональное мастерство и большой личный вклад в развитие культуры» призы учредителей фестиваля присуждены — Анастасии Александровой и Светлане Лаврентьевой.

«За большой вклад в развитие театрального дела, активную творческую и просветительскую деятельность» — Валерию Райкову.

Не присуждались призы в 8 номинациях: «Лучшая работа дирижера», «Лучшая работа балетмейстера», «Лучшая работа хормейстера», «Лучшая работа хореографа в драматическом спектакле», «Работа актера в музыкальном театре» (вокал, мужская роль), «Работа актера в музыкальном театре» (балет, мужская роль), «Работа актера в театре кукол» (женская роль), «Роль второго плана в музыкальном театре» (женская роль).

VII фестиваль 2014 года

Номинанты 
 «Мишель» и «Игра в джин» (Театр магии и фокусов «Самокат»)
 «Я стою у ресторана» и «Владимирская площадь» (Балаковский драматический театр)
 «Случай в Париже» и «Блажь» (Саратовский Новый драматический театр Версия)
 «Аленушка и солдат» (Саратовский театр кукол «Теремок»)
 «Риенци» и «Сон в летнюю ночь» (Саратовский академический театр оперы и балета)
 «Баядера» и «В джазе одни девушки» (Саратовский областной театр оперетты)
 «Брак поневоле» (Саратовский театр русской комедии)
 «Бешеные деньги» и «Урод» (Саратовский академический театр драмы)
 «Сказ про царя и чудо-дерево» (Театр «Куклы Папы Карло»)
 «Вышел ангел из тумана» (Драматический театр города Вольска)
 «Капитанская дочка» и «Самоубийца» (Саратовский ТЮЗ)
 «Прыгающая принцесса» и «Женитьба Бальзаминова» (Балашовский драматический театр)

27 марта 2014 года, в Международный день театра, в Саратовском академическом театре оперы и балета состоялась торжественная церемония награждения лауреатов VII областного театрального фестиваля «Золотой Арлекин».

Лауреаты

VIII фестиваль 2016 года

Номинанты 
 «Стальной скок» (Саратовский академический театр оперы и балета)
 «Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями» и «Отрочество» (Саратовский ТЮЗ)
 «БА» и «Кабала святош» (Саратовский академический театр драмы)
 «Завещание обжоры» (Саратовский театр русской комедии)
 «Денискины рассказы» (Саратовский театр кукол «Теремок»)
 «Герцогиня из Чикаго» и «Весёлая вдова» (Саратовский областной театр оперетты)
 «Браво, Лауренсия!» (Саратовский Новый драматический театр Версия)
 «Волшебный колпачок» (Театр «Куклы Папы Карло»)
 «Не все то золото, что блестит» (Эстрадный театр для детей «Арт-ревю»)
 «Федра» и «Сказки на всякий случай» (Саратовский театр драмы, музыки и поэзии «Балаганчикъ»)
 «Не было ни гроша, да вдруг алтын» (Драматический театр города Вольска)
 «Беда от нежного сердца» и «Слишком женатый таксист» (Балашовский драматический театр)

27 марта 2016 года, по традиции в Международный день театра, на сцене Саратовского академического театра драмы состоялась торжественная церемония награждения лауреатов VIII областного театрального фестиваля «Золотой Арлекин».

Лауреаты

IХ фестиваль 2018 года

Номинанты 
 «Аида» и «Super Золушка» (Саратовский академический театр оперы и балета)
 «Майская ночь» и «Зоя. Гроб на чердаке» (Саратовский ТЮЗ)
 «Живой труп» и «Рвущаяся нить» (Саратовский академический театр драмы)
 «С любовью не шутят» (Саратовский театр русской комедии)
 «Два путешествия Лемюэля Гулливера» и «Волк и семеро козлят» (Саратовский театр кукол «Теремок»)
 «Алые паруса» и «Венская кровь» (Саратовский областной театр оперетты)
 «Золушка» (Саратовский Новый драматический театр Версия)
 «Волшебники» (Театр магии и фокусов «Самокат»)
 «Две поэмы» и «Любовь и прочие обстоятельства» (Саратовский театр драмы, музыки и поэзии «Балаганчикъ»)
 «Визит по-итальянски» и «Гарольд и Мод» (Драматический театр города Вольска)
 «Зазеркалье Снежной королевы» и «Сомнамбулизм» (Балаковский театр юного зрителя)
 «Ханума» и «№ 13» (Балашовский драматический театр) 
 «Окрыленный мечтой», «Двести десять шагов» и «Насеком – off – show» (Саратовская областная филармония им. А. Шнитке — театр «Куклы Папы Карло»)
 «Алиса в стране чудес» и «Маленький принц» (Детское театрально–концертное учреждение)

4 апреля 2018 года состоялась торжественная церемония награждения лауреатов IХ областного театрального фестиваля «Золотой Арлекин» на сцене Саратовского ТЮЗа.

Лауреаты

Примечания

См. также

Ссылки 
 В 4-х номинациях театрального фестиваля «Золотой арлекин» победителей не оказалось 
 Награждены лауреаты III областного театрального фестиваля «Золотой Арлекин»
 Названы лауреаты IV областного театрального фестиваля «Золотой Арлекин»
 Названы лауреаты фестиваля "Золотой Арлекин-2011" 
 Спектакль «Урод» Саратовского театра драмы получил шесть «Золотых Арлекинов» 
 Названы победители областного театрального фестиваля «Золотой Арлекин» 

Театральные фестивали России
Фестивали, появившиеся в 2001 году
Фестивали Саратова